ABHD18 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 414 амінокислот, а молекулярна маса — 46 954.

Задіяний у такому біологічному процесі як альтернативний сплайсинг. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Гідролази